Der Name Tiga bezeichnet:
 den kanadischen DJ und Musikproduzenten Tiga Sontag
 den haitianischen Künstler Jean-Claude „Tiga“ Garoute
 eine der Loyalitätsinseln, siehe Tiga (Neukaledonien)
 Pulau Tiga, eine zum malaysischen Bundesstaat Sabah gehörende Insel7
 Tiga (Tiworo-Inseln), eine der indonesischen Tiworo-Inseln
 den früheren britischen Rennwagenkonstrukteur Tiga Race Cars Ltd. sowie das gleichnamige Rennteam

Die Abkürzung TIGA bzw. Tiga steht für:
 einen Grafikkartenstandard, siehe Texas Instruments Graphics Architecture
 den britischen Spieleentwicklerverband The Independent Games Developers Association

TiGa steht für ein Archivinformationssystem für die Gemeinden des Bundeslandes Tirol (Österreich) 

TIGA